Lambton peut faire référence à :

Patronyme 

 , titre de pairie au Royaume-Unis associé aux comtes de Durham ;
  (1954-), actrice ;
 Antony Lambton (1922-2006), ancien  comte de Durham, puis vicomte de Lambton revendiqué, qui abandonna sonr titre de comte sous les termes du Peerage Act 1963 ;
  (1961-), ou Ned Lambton, est l'actuel comte de Durham ;
 Frederick Lambton (1855-1929), politicien britannique ;
 George Lambton (1828-1879), pair britannique ;
 Hedworth Lambton (1856-1929), officier naval britannique, qui a changé son nom en Hedworth Meux en 1910 à des fins d'héritage ;
 John Lambton (1710-1794), officier de l'armée et membre du Parlement britannique ;
 John George Lambton (1792-1840), administrateur colonial britannique ;
 John Lambton (1855-1928), pair britannique ;
 John Lambton (1884-1970), pair britannique ;
 , écrivain, photographe et radiodiffuseur britannique ;
 William Henry Lambton (1764-1797), membre du Parlement britannique ;
  (c.1756-1823), arpenteur.

Toponyme

Australie 
 Lambton (Nouvelle-Galles du Sud), suburb à Newcastle ;
 , suburb à Newcastle.

Canada 
 Comté de Lambton, en Ontario ;
 , Sarnia (comté de Lambton), Ontario ;
 , à Toronto ;
 Lambton Shores, municipalité en Ontario ;
 Lambton, municipalité au Québec ;
 Lambton ancienne circonscription fédérale en Ontario.

Nouvelle-Zélande 
 , un des bras du port Wellington ;
 , un des principales rues de Wellington ;
 Gare de Lambton, aussi connue sous le nom de , Wellington.

Royaume-Uni 
 , village à Washington, demeure du ver de Lambton ;
 , maison seigneuriale près de Chester-le-Street dans le vomté de Durham ;
 , village.

Navire 
 Lambton, cotre de la Compagnie de Nouvelle-Zélande envoyé en Nouvelle-Zélande en 1825 sous le capitaine James Herd ;
 SS Lambton, mainteneur de phare (lighthouse tender) opéré par le gouvernement canadien dans les Grands Lacs au début du .

Voir aussi

Note